Ochs est le patronyme de :
 Adolph Ochs (1858 –1935), premier propriétaire du New York Times
 Jacques Ochs (1883 - 1971), peintre
 Patrick Ochs (né en  1984), footballeur allemand
 Phil Ochs (1940 - 1976), auteur-compositeur
 
 Siegfried Ochs (1858-1929), chef de chœur et compositeur allemand
 Timo Ochs (né en 1981), footballeur allemand.

Toponyme 

 Ochs Fiescherhorn, autre nom du Klein Fiescherhorn dans les alpes bernoises
 La maison Ochs, palais de Prague

Voir aussi 
 Och, ville du Kirghizistan
 Province d'Och province du Kirghizistan

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien